Gaskell  es un apellido gaélico que puede hacer referencia a las siguientes personas:

 Charles George Milnes Gaskell (1842-1919), abogado y político británico British lawyer and politician
 Alec Gaskell (nacido 1932), jugador de fútbol británico
 Elizabeth Gaskell (1810–1865), novelista y biógrafa británica
 George Gaskell, psicólogo social británico
 Holbrook Gaskell (1813–1909), industrial y coleccionista británico
 James Milnes Gaskell (1810–1873), político británico
 Lucy Gaskell (nacido 1980), actriz británica
 Thomas Gaskell Tutin, botánico británico
 Walter Holbrook Gaskell (1847–1914), psicólogo británico
 William Gaskell (1805–1884), ministro británico
 Helen Gaskell (nacida 1983), deportista británica